Трудово́й спор

 Индивидуальный трудовой спор
 Коллективный трудовой спор